Christian Hansen kan syfta på bland andra:

 Christian Hansen (1803–1883), dansk arkitekt
 Christian Hansen (1885–1972), tysk militär
 Christian Hansen (1891–1961), dansk gymnast
 Christian Hansen, dansk skolmästare

Se även 

 Christian Frederik Hansen
 Hans Christian Hansen